Ethell ist der Familienname folgender Personen:

Donald Ethell (* 1937), kanadischer Offizier
Jeffrey Ethell (1947–1997), US-amerikanischer Autor